Umberto Nordio – architetto italiano
 Umberto Nordio – dirigente d'azienda italiano